Life Starts Now () — третій студійний альбом канадського рок-гурту Three Days Grace. В Канаді альбом вийшов 22 вересня 2009.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту

Альбоми Three Days Grace
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2009
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Рок-альбоми